Holzauge steht für:
 Unternehmen Holzauge
 Teil einer Kugelscharte, siehe Schießscharte#Sonderformen